Batangas (provincie), een provincie op het Filipijnse eiland Luzon
 Batangas City, de hoofdstad van de Filipijnse provincie Batangas
 Batangas (dialect), een dialect van het Tagalog, gesproken in de Filipijnen
 Batangasbaai, een baai bij Batangas City
 Batangas (rivier), een rivier op het Filipijnse eiland Luzon